Легенда је историјска прича, симболички приказ народног вјеровања.

Легенда и легенде могу се односити на:

 Урбана легенда, широко распрострањена прича о сумњивој истини
 Фиктивни идентитет који се користи у шпијунажи
 Легенде (музичка група)